Das Open Prévadiès 2010 war ein Tennisturnier, das vom 29. März bis 4. April 2010 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Saint-Brieuc